Filmtheater Kriterion, een Nederlands filmhuis in Amsterdam
 Kriterion (tijdschrift), een Oostenrijks filosofisch vaktijdschrift
 Kriterion (Rotterdam), een Nederlandse voormalige bioscoop in Rotterdam